Taranee Cook è una delle protagoniste del fumetto italiano W.I.T.C.H.. Compare anche nella serie animata, nel manga e nel videogioco.

Personalità e caratteristiche 
Taranee ha 13 anni ed è una ragazza timida e paurosa, pessimista, insicura, riservata, colta, intelligente e riflessiva ma focosa allo stesso tempo, e talvolta distratta. Porta gli occhiali, ha i capelli corti neri, gli occhi marroni e la pelle scura. Ama la fotografia, il basket, la danza e la musica classica. Odia i ragni mentre ama le farfalle, le cavallette e i grilli. Delle cinque W.I.T.C.H. è la più intelligente e la più brava a scuola; la sua materia preferita è la matematica. Nella serie animata, ha un carattere più forte e si arrabbia piuttosto facilmente.

Biografia

Fumetto 
Taranee cresce nella città di Sesamo, ma poi si trasferisce a Heatherfield, pochi giorni prima dell'arrivo in città di Will. Nella notte di Halloween, a una festa scolastica, Uriah mette in pericolo le ragazze facendo esplodere una zucca, ma con i poteri che inconsapevolmente possiede Taranee salva tutti. Il giorno dopo, nel tentativo di capire cosa sia successo, si riuniscono tutte a casa di Hay Lin, dove l'anziana Yan Lin dona a Will il Cuore di Kandrakar e a Taranee il potere del Fuoco. La ragazza è molto spaventata da quanto le sta succedendo, ma cerca di farsi forza e di non essere un peso per la squadra. Mentre combattono contro il malefico Principe Phobos e contro Elyon, Taranee viene catturata da Frost durante la prima visita a Meridian del gruppo e, con i suoi poteri telepatici, chiede a Will di scappare lasciandola lì. Nel corso della prigionia, Elyon cerca di plagiarla, ma la ragazza non cede e viene poi salvata dalle amiche. Inizia, inoltre, a uscire con un compagno di scuola, Nigel, nonostante sua madre sia contraria.

Dopo la sconfitta di Phobos, Cornelia si separa dal gruppo. Taranee viene perseguitata da un uomo che conosce il suo segreto e che si rivela essere Frost, servo di Phobos, che vuole vendicarsi di loro. Con Will, Irma e Hay Lin riescono a sconfiggerlo e a portarlo a Kandrakar. Aiuta poi Will a introdursi nell'ufficio del capo di sua madre per rubare la domanda di trasferimento: durante l'operazione, creano inavvertitamente un Cangiante che ruba loro i poteri, lasciandole inermi. Pur senza magia, Will, Irma, Taranee e Hay Lin riescono a raggiungere Kandrakar, dove scoprono che è stata Luba a favorire la creazione del Cangiante, e riottengono i poteri. Riappacificatesi con Cornelia, le W.I.T.C.H. apprendono del risveglio della ex-Guardiana malvagia Nerissa, che inizia a tormentarle con degli incubi. Sconfitta la nemica, Taranee litiga furiosamente con sua madre, che si vergogna di lei, pensando erroneamente che Nigel l'abbia cambiata: la ragazza decide di vendicarsi della sua mancanza di fiducia smettendo di studiare. Scopre anche i documenti relativi alla causa che coinvolge i genitori di Will per l'affidamento della figlia.

Le Guardiane si dividono poiché Taranee, Cornelia e Hay Lin partono per un viaggio-studio al Redstone College. La ragazza scopre di essere guarita dalla miopia e chiede spiegazioni all'Oracolo: scoprendo che l'uomo ha tenuto nascosto un altro aspetto dell'essere Guardiane, cioè il dono di Xin Jing, che permette di restare in buona salute, si infuria per la poca sincerità e si prende una pausa dal gruppo, venendo sostituita dalla guerriera Orube. Insieme a Cornelia e Hay Lin inizia a indagare sul professor Sylla, scoprendo che le spia. L'uomo, però, si accorge dei loro sospetti e, catturando la Goccia Astrale di Hay Lin, costringe Taranee a utilizzare i propri poteri, venendo così a conoscenza del segreto delle tre studentesse. Per affrontare Sylla, decide di tornare nel gruppo, aiutando anche nella battaglia contro Ari e Yua. Le Guardiane liberano Yua, la banshee che realizza tutti i desideri di Ari, ma la creatura fa del male a Maqi e Taranee, insieme alle altre, cede al bambino il dono di Xin Jing per guarirlo. Intanto, le Gocce Astrali scappano, per non continuare a vivere la vita di qualcun altro. Ritrovate da Orube, l'Oracolo concede loro una nuova esistenza e le W.I.T.C.H. sono così costrette a rinunciare a loro. Sul piano personale, invece, Taranee viene inspiegabilmente lasciata da Nigel: il fratello di quest'ultimo, Daniel, ha dei conti in sospeso con la madre della ragazza e Nigel cerca di così di proteggerla senza perdere Danny. I due, poi, si riappacificano.

Taranee, insieme alle altre Guardiane, viene chiamata a Kandrakar per testimoniare contro l'Oracolo, contro cui scaglia parole molto dure, e assiste alla sua deposizione. Successivamente, insieme alle altre Guardiane va a liberare Elyon, imprigionata dal nuovo Oracolo Endarno nella Torre delle Nebbie
, e sconfigge l'uomo, che si rivela essere in realtà Phobos. Inoltre, decide di iscriversi alla nuova scuola di danza di Heatherfield, la Jensen Dance Academy. Qui conosce Luke Pradd, uno studente di ballo come lei, e si lascia con Nigel. Poi, con le altre W.I.T.C.H., inizia la ricerca delle pietre degli elementi per aprire il Libro degli Elementi e liberare Matt, che è stato imprigionato al suo interno, aiutando Irma a ottenere la pietra dell'acqua. La pietra del fuoco viene invece ritrovata alle terme di Warmwater. Ottenute tutte le pietre e aperto il Libro, le W.I.T.C.H. e Orube vengono risucchiate al suo interno: qui sconfiggono l'entità che imprigionava Matt, Johnathan Ludmoore, trasformandosi negli elementi stessi.

Dopo molte battaglie, le ragazze riescono a sconfiggere dei mostri d'ombra che assorbono la forza vitale, i Ragorlang, e la loro proprietaria, Tecla Ibsen. Poco dopo, Matt, inviato dall'Oracolo, ruba loro i poteri, donandogliene di nuovi, più potenti ma difficili da controllare. Per gestirli, devono trovare la radice del loro potere: Taranee trova la sua nel proprio passato, scoprendo di essere stata adottata. Quando aveva tre mesi, infatti, la casa dei suoi genitori bruciò in un incendio e i due, perso tutto, la diedero in adozione. Insieme alle W.I.T.C.H., sconfigge la Dark Mother, imprigionandola nella roccia; poi, con i loro poteri, creano delle nuove fondamenta per la Fortezza, la cui stabilità era stata minata dalla Dark Mother.

Tempo dopo, scoperta l'esistenza a Heatherfield di alcuni bambini magici, Yan Lin affida alle W.I.T.C.H. il compito di insegnare loro a usare i poteri. Quando Will viene posseduta da una naiade che la priva delle energie, Taranee interviene per salvare l'amica, distruggendo la creatura. Quando il piccolo William viene rapito da Liam e portato nel Mondo Veloce, Taranee aiuta Will e le altre Guardiane a salvarlo.

Successivamente, le W.I.T.C.H. vengono messe di fronte alla scelta se rinunciare ai propri poteri o compiere delle prove per essere promosse a Sovrane Magiche: accettano quest'ultima opzione e, dopo aver superato con successo i vari test, ottengono la capacità di fondersi nella guardiana Sixtar e il controllo su uno dei cinque sensi. A Taranee spetta l'olfatto.

Cartone animato 
La storia si svolge in modo simile a quello del fumetto.

Taranee e la sua famiglia si sono trasferiti da un anno a Heatherfield. Un pomeriggio, viene invitata a casa di Hay Lin: qui la nonna della ragazzina, Yan Lin, rivela a lei, alla nipote e a Will, Irma e Cornelia che loro sono le Guardiane della Muraglia: Taranee si rende conto che è la verità, avendo da qualche tempo la capacità di manovrare il fuoco. Insieme alle altre, si allena nell'uso dei poteri, quando da un Portale della Muraglia appare Caleb, un ragazzo che chiede loro aiuto prima di essere catturato da un mostro. Iniziano così a combattere per la salvezza di Meridian, pianeta tiranneggiato dal principe Phobos, che Caleb contrasta.

Dopo la sconfitta di Phobos e la distruzione della Muraglia, Taranee scopre di avere un nuovo potere: la telepatia. Inoltre, la ragazza inizia a comportarsi come una ribelle e a infrangere le regole per non ricadere nell'anonimato, ma le sue amiche la rassicurano che per loro sarà sempre speciale. Taranee deve affrontare, oltre all'ex-Guardiana malvagia Nerissa e a Phobos, che è tornato, anche problemi sul piano personale: la relazione con Nigel, un ragazzo che talvolta si accompagna al teppista Uriah, non è ben vista da sua madre, che crede che il giovane abbia una pessima influenza su di lei.

Famiglia e affetti 
I suoi genitori sono iperprotettivi nei suoi confronti, soprattutto sua madre, che non vede di buon occhio la relazione della figlia con Nigel, poiché il ragazzo ha un passato da teppista. Taranee è molto in confidenza con suo fratello maggiore, Peter, che la sostiene fornendole conforto in caso di necessità.

Taranee, all'inizio del fumetto, si innamora di Nigel Ashcroft, e inizia a uscire con lui. La coppia poi si separa a causa degli impegni della ragazza, che ha poco tempo per lui, e perché Taranee si è nel frattempo innamorata di Luke Pradd, un ragazzo che frequenta la scuola di danza con lei e con cui comincia a uscire poco dopo. Nell'albo 132, viene raccontato che sono usciti per qualche tempo, ma poi hanno perso i contatti.

Nel gruppo delle W.I.T.C.H., va maggiormente d'accordo con Will, con la quale condivide il carattere riservato e tranquillo, mentre si scontra talvolta con Cornelia, che la accusa di essere troppo morbida e timida.

Poteri e abilità 
Le viene affidato il potere del Fuoco. Condivide alcuni poteri con le sue compagne (come l'invisibilità, la telepatia e il teletrasporto), mentre ne ha alcuni solo suoi:
 Creare ed evocare il fuoco
 Usare energia termica o fuoco come barriera difensiva
 Percepire fonti di calore
 Leggere i pensieri degli altri. Taranee è la più telepatica del gruppo: per questo, può comunicare non solo con le sue compagne, ma unire alla conversazione anche altre persone, oltre a sentirne i pensieri.
 Comunicare con gli animali
 Assorbire il calore degli avversari
 Riparare gli oggetti che si rompono
 Controllare lava e magma
 Modificare le cose
 Olfatto potenziato, per sentire l'odore del pericolo da lontano

Nella serie animata, inoltre, può volare, al contrario del fumetto.

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di W.I.T.C.H.
Studenti immaginari